Les Aventures du roi Pausole peut désigner :
 Les Aventures du roi Pausole, un roman de Pierre Louÿs paru en 1901 ;
 Les Aventures du roi Pausole, une opérette d'Arthur Honegger et  Albert Willemetz, créée en 1931 et inspirée du roman ;
 Les Aventures du roi Pausole, un film français de Alexis Granowsky sorti en 1933 et inspiré du roman.